Friederikenbrücke steht für
Friederikenbrücke (Leine), Hannover
Friederikenbrücke (Georgengarten), Hannover
Friederikenbrücke (Wörlitzer Park)